Прибалти́йско-фи́нские языки́ — одна из групп финно-волжских языков, распространённая на территории вокруг Балтийского моря. Финский и эстонский языки являются официальными в Финляндии и Эстонии соответственно. Саамские языки не входят в данную группу, а образуют свою собственную. Сходства между двумя группами объясняются их родством и интенсивными языковыми контактами.

К прибалтийско-финским языкам относятся:
 Северная подветвь
 финский язык
 квенский язык
 меянкиели
 ижорский язык
 карельский язык
 собственно-карельское наречие
 северный диалект
 южный диалект (включая тверские говоры)
 ливвиковское наречие
 людиковское наречие
 вепсский язык
 Южная подветвь
 водский язык
 северноэстонский язык (собственно эстонский)
 южноэстонский язык
 выруские диалекты (включая диалект сету)
 ливский язык †

Примечания

Литература 
 Прибалтийско-финское языкознание: лингвогеографические исследования. Сб. статей  // Сост. Н. Г. Зайцева. — Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2005. — 141 с.
 Petra Novotná, Václav Blažek. Fenno-Saamic – the Test of Glottochronology

Ссылки 
 Насколько различны два языка?  (о сходствах и различиях финского и эстонского языков)

Прибалтийско-финские языки
Финно-угорские языки
Уральские языки